Яковлев, Всеволод Фёдорович:
 Яковлев, Всеволод Фёдорович (1895—1974) — советский военачальник, участник второй мировой войны, генерал лейтенант.
 Яковлев, Всеволод Фёдорович (1925—2003) — российский учёный, специалист в области железнодорожного транспорта.